Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1995 de l’Open d'Australie qui est disputé du 16 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mary Pierce bat Arantxa Sánchez Vicario en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Conchita Martínez et Marianne Werdel.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1995
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1995
Tennis en janvier 1995